Kožlí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kožlí (okres Písek)
 Kožlí (okres Havlíčkův Brod)